Натуральне число 939
 939 рік до нашої ери
 939 рік нашої ери